Татьяна Фесенко:
 Фесенко, Татьяна Ивановна (род. 1948) — советская артистка балета и балетный педагог.
 Фесенко, Татьяна Павловна (1915—1995) — русская писательница, поэтесса и библиограф.